Xantus Gyula (1832–1912) hivatalnok, főszámvevő
Xantus Gyula (1919–1993) festőművész